Doubí – frazione di Karlovy Vary, città degli omonimi distretto e regione
Doubí – frazione di Liberec, città degli omonimi distretto e regione
Doubí – frazione di Košice, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Doubí – frazione di Třebeň, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Doubí – frazione di Čtveřín, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione